Из трофеев команде удалось взять лишь Кубок лиги, обыграв в финале Ливерпуль.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

206.900.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

55.500.000

Зима 

0

Общие убытки:206.900.000

Общая прибыль:55.500.000

Разница:151.400.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»